Blurr es un personaje de ficción de la franquicia de Transformers.

Generación 1 
Es el Autobot más veloz de todos los Autobots terrestres, pero al tener esa ventaja es el autobot más hablador de todos, su modo alterno es automóvil cybertroniano.

Su primera aparición fue en la película animada, bajo las órdenes de Ultra Magnus en ciudad Autobot, de la cual pudo sobrevivir al igual que a toda la película. Ya en la tercera temporada se vuelve amigo del pequeño Wheelie, casi siempre se le veía junto a él o junto al super mecánico Wreck-Gar.

En el último episodio de la tercera temporada, este fue uno de los pocos que pudo salvarse de la infección para ver como revivía Optimus Prime, pero luego fue infectado igual, al final él fue salvado junto con el resto gracias a la Matriz de Liderazgo Autobot ya que regresó en manos de Optimus Prime quien logró quitársela a Rodimus Prime cuando este estaba infectado con el virus.

Ya en los últimos capítulos, Blurr se vuelve un targetmaster para poder combatir a los Decepticons.

Transformers Armada 

En Transformers Armada, Blurr se transforma en un Maserati MC12, él es fiel a sus especificaciones técnicas. Fue presentado como un valiente oficial y un veterano de muchas batallas. en la serie Blurr se encuentra con su pareja mini-con Incinerator. Él es retratado como un snob, Blurr fue enviado para ayudar a los Autobots, debido a un mensaje de su mentor pasado Scavenger. 

Después de un intento fallido de capturar un Mini-Con en el que participó una lucha entre Blurr y Hot Shot, los dos Autobots se hicieron amigos y rivales sin embargo, aún mantiene su actitud snob incluso a sus propios compañeros de equipo.

Transformers Cybertron 

Blurr fue campeón de carreras jubilado que reside en Velocitron. A pesar de que parece ser un guerrero duro, esto enmascara un verdadero afecto por sus estudiantes.

Transformers Animated 

Blurr en Transformers Animated es un mensajero de la guardia de elite de los Autobots que se transforma en un auto de carreras futurista, este personaje fue un homenaje al Blurr de Transformers: Generación 1, su primera aparición fue en el episodio 21 de la segunda temporada "Velocidad" en el que un misterioso auto azul demasiado rápido compite en una carrera ilegal nocturna, Bumblebee decide competir en dicha carrera ilegal nocturna, en la que el Decepticon Blitzwing termina por involucrarse cuando otro fragmento del Allspark es detectado, este decide atacar a Bumblebee, en lo que no llega a obtener aquel fragmento del Allspark.

En el episodio 28 "A un Puente de distancia, Parte I" Blurr interceptó una transmisión entre Megatron y aquel espía Decepticon Shockwave quien este se hacía pasar por Longarm Prime en Cybertron, revelando que fue el mejor técnico de puentes espaciales en toda la galaxia, y por lo tanto sería un objetivo para el secuestro. Blurr trato de detener a Megatron, intentando capturar al clon mentiroso de Starscream, Ramjet quien luego este fue liberado por Sunstorm el clon adulador, luego captura al clon cobarde de Starscream Skywarp y luego es capturado por Mixmaster con su líquido duro de cemento junto con Skywarp y Thundercracker (el clon egocentrista), a quien Megatron los arroja a otra parte del espacio exterior utilizando el puente espacial.

Blurr aparece en la tercera temporada en el episodio 31 "Teletransportados Parte II" en el que este logra liberarse del pegamento de cemento en el Mixmaster lo capturó, cuando Blurr se liberó Thundercracker también se liberó luego este decide acabar con Blur, pero Blurr logra deshacerse de Thundercracker con su habilidad de moverse rápido.

Luego Blurr regresa a Cybertron en donde este descubre que Longarm Prime era Shockwave el verdadero espía de los Decepticons y no era Wasp quienes todos creyeron que era el, Shockwave lo encierra en un cuarto en donde termina como un cubo, al final termina en el basural por Cliffjumper quien este no se dio cuenta de que su chispa de vida estaba activa.

Blurr fue inspirado en Quicksilver, un personaje de Los Vengadores quien tiene la habilidad de moverse más rápido que un relámpago.

Enlaces externos 
 Blurr en Transformers Wiki

Autobots
Héroes robots
Personajes de Transformers